Wilkens is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Iman J. Wilkens, Nederlands schrijver
 Piter Wilkens, Fries/Nederlands zanger

en tevens naar:
 Wilkens kwassie (ook bekend als Wilkens bitter), een plant